Stabschef kann stehen für:

 Chef des Stabes beim Militär
 Generalstabschef, militärischer Führer eines Generalstabs
 Leiter eines Stabs in zivilen hierarchischen Organisationen, der eine Gruppe von beratenden Experten leitet, siehe Stabsstelle
 Stabschef des Weißen Hauses, das ranghöchste Mitglied des Executive Office des US-Präsidenten
 Chefs de cabinet der Mitglieder der Europäischen Kommission
 der Bundeskanzler (Schweiz) als Stabschef des Schweizer Bundesrates
 ein Kabinettschef